

Mitologia 
 Triopa – personaggio della mitologia greca, settimo re di Argo figlio di Forbante
 Triopa – personaggio della mitologia greca, della Tessaglia figlio di Poseidone e Canace distrusse un tempio di Demetra
 Triopa – personaggio della mitologia greca, figlio di Elio e di Rodo fondò la città di Cnido

Note